Neuquén tartomány, Argentína tartománya
Neuquén, település Argentínában, az azonos nevű tartomány fővárosa
Neuquén, folyó Argentínában